|-
| 158001 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158002 - ||  || 5 august 2000 ||  || 
|-
| 158003 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158004 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158005 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158006 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158007 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158008 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158009 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158010 - ||  || 28 august 2000 ||  || 
|-
| 158011 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158012 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158013 ||  || 29 august 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 158014 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158015 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158016 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158017 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158018 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158019 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158020 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158021 - || 2000 RQ || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158022 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158023 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158024 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158025 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158026 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158027 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158028 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158029 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158030 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158031 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158032 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158033 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158034 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158035 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158036 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158037 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158038 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158039 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158040 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158041 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158042 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158043 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158044 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158045 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158046 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158047 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158048 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158049 - ||  || 22 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158050 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158051 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158052 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158053 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158054 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158055 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158056 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158057 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158058 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158059 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158060 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158061 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158062 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158063 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158064 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158065 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158066 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158067 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158068 - ||  || 25 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158069 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158070 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158071 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158072 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158073 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158074 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158075 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158076 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158077 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158078 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158079 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158080 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158081 - || 2000 VP || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158082 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158083 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158084 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158085 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158086 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158087 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158088 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158089 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158090 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158091 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158092 Frasercain ||  || 28 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 158093 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158094 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158095 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158096 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158097 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158098 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158099 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158100 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-